La Quiaca ist eine Stadt im äußersten Nordwesten Argentiniens. Sie ist die Hauptstadt des Departamentos Yavi und liegt im Norden der Provinz Jujuy an der Grenze zu Bolivien. Mit der bolivianischen Stadt Villazón ist La Quiaca über die internationale Brücke „Horacio Guzmán“, die über den Río La Quiaca führt, verbunden. La Quiaca hat etwa 13.761 Einwohner (INDEC, 2010) und ist damit die größte Stadt der argentinischen Puna-Region. Die Entfernung zur Provinzhauptstadt San Salvador de Jujuy beträgt 289 Kilometer und zur südlichsten Stadt Argentiniens, Ushuaia, 5121 Kilometer.

Geografie 
Die Stadt liegt südlich des nicht besonders wasserreichen Río La Quiaca, der die Grenze zwischen Argentinien und Bolivien bildet, auf der Hochebene der steppenhaften Puna, auf einer Höhe von 3442 Metern.

Klima 
Das Klima ist windig, sehr sonnig und trocken. Häufig gibt es Frost. Die Unterschiede zwischen den Tagesextremen (15–25 °C) übertreffen die zwischen den Jahreszeiten (ca. 8 °C), so dass die Gegend zu den Kalttropen gezählt wird.

Geschichte 
Das Gründungsdatum La Quiacas ist der 28. Februar 1907.
1908 erreichte die Eisenbahn von San Salvador de Jujuy aus die Grenze zwischen Argentinien und Bolivien. Um die Station herum entwickelte sich im Laufe des Jahrhunderts die Stadt La Quiaca.

Veranstaltungen 
Im Oktober wird in La Quiaca die Manca Fiesta abgehalten, das Fest der Töpfe. Zahlreiche Kunsthandwerker aus der Provinz Jujuy sowie aus den nahegelegenen Gebieten Boliviens treffen sich dort, um ihre Töpfe auszustellen und zu verkaufen. Das Fest ist inzwischen eine bedeutende Touristenattraktion.

Weblinks 
  (spanisch)
  (spanisch)
 WelcomeArgentina.com (englisch)
 EnjoyArgentina.org (englisch)

Grenze zwischen Argentinien und Bolivien